Il doppio del BMW Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e John-Laffnie de Jager erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Adams con Andrej Ol'chovskij e de Jager con Jason Weir Smith.

Adams e Ol'chovskij hanno perso nel 1º turno contro de Jager e Weir Smith.

de Jager e Weir Smith hanno perso in semifinale contro Petr Luxa e Radek Štěpánek.

Luxa e Štěpánek hanno battuto in finale 5–7, 6–2, 7–6 (7–5) Jaime Oncins e Daniel Orsanic.

Teste di serie
 Wayne Arthurs /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 David Rikl /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Jaime Oncins /  Daniel Orsanic (finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2001
ATP Tour 2001